Amerikai Egyesült Államok
 Richwood (Georgia)
 Richwood (Kentucky)
 Richwood (Louisiana)
 Richwood Township (Minnesota)
 Richwood (New Jersey)
 Richwood (Nyugat-Virginia)
 Richwood (Ohio)
 Richwood (Texas)
 Richwood (Wisconsin)
 Richwood (Dodge megye, Wisconsin)